MVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mevang (Gabon)